Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Berkeley du 21 au .

Melissa Gurney remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Gerken, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beth Herr et Alycia Moulton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1986
Californie
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en juillet 1986
1986 en Californie